Мелос в музиці:
 У Давній Греції — музичний аспект пісні.
 Ліричний вірш для співу, пісенний текст.
 Узагальнене поняття мелодійної, пісенної основи в музиці

Посилання